Ният () или в соответствии с принятой в востоковедческих кругах транслитерацией нийат — понятие в исламском праве. «Ният» переводится как «намерение», «мотивация», «интенция» и трактуется как осознанное совершение какого-либо действия или отказ от его совершения с чётким осознанием цели и смысла действия либо воздержания от него. Ният играет ключевую роль в оценке поступков человека, в частности, влияет на богословско-правовое заключение относительно ритуальной и юридической силы того или иного действия (намаза, поста, брака, развода) или на решение исламского суда по уголовному делу.

Ният в Сунне 
Как в суннитских, так и в шиитских сборниках хадисов приводится немало преданий касательно нията.

Хадисы о нияте из суннитских сборников 
Одним из наиболее известных хадисов, приводимых в суннитских (аль-Бухари, Муслим, Канз аль-Уммал) сборниках, является следующее изречение Мухаммада:

Данный хадис также приводится в трёх трудах суннитского учёного ан-Навави. Это «Сады праведных» («Рийад ас-салихин»), «Поминания» («Аль-Азкар») и «Сорок хадисов ан-Навави» («Аль-арба’уна хадисан ан-нававиййа»), в котором ан-Навави, в частности, цитирует высказывание одного из суннитских учёных Абу Дауда:

Ан-Навави также приводит комментарий основателей двух из четырёх канонических суннитских мазхабов — Ахмада ибн Ханбала и аш-Шафии:

В своде аль-Бухари также приводится следующий хадис Мухаммада со слов Ибн Аббаса:

В ещё одном из шести канонических суннитских сборников хадисов — в своде ан-Нисаи — также приводятся хадисы о нияте. Один из них, переданный со слов Абу Умамы Бахили, гласит:

В том же сборнике содержится и иной хадис Мухаммада от Абу Дарды, также связанный с темой намерений:

В своде Ибн Маджа приводится хадис, переданный со слов Зейда ибн Сабита, в котором тема нията получает и несколько иное преломление:

В суннитских книгах также содержится некоторое количество других хадисов на тему нията.

Хадисы о нияте из шиитских сборников 
Прежде всего следует отметить, что шииты, в отличие от суннитов, употребляют термин «хадис» не только по отношению к высказываниям Мухаммада, но и называют так изречения Фатимы Захры и двенадцати Имамов (в то время как общий термин «сунна» или «ахбар» подразумевает не только слова, но и действия, и молчаливое одобрение тех или иных поступков со стороны Мухаммада или же — в шиитском варианте — всех четырнадцати Непорочных: Мухаммада, Фатимы и двенадцати Имамов).

В шиитской книге «Амали ас-Садук» рассказывается следующая история:

В своде «Гурар аль-хикам», в частности, приводятся два хадиса имама Али ибн Абу Талиба относительно намерения. Первый гласит:

Во втором говорится:

В своде «Аль-Кафи» есть следующий хадис от четвёртого имама шиитов Али Зейн аль-Абидина:

В шиитских книгах также приводятся изречения шестого имама Джафара ас-Садика, посвященные теме нията. В частности, в «Аль-Кафи» содержится хадис:

В «Аль-Махасин» есть похожий хадис имама ас-Садика:

Как уже упоминалось, доброе намерение (то есть хороший ният) в хадисах уже само по себе расценивается как праведное действие. В этом едины сунниты и шииты, и, так же как в суннитских сводах, в шиитских сборниках также есть множество хадисов на эту тему.

В частности, в «Макарим аль-ахлак» приводится хадис Мухаммада, обращавшегося к одному из сподвижников с такими словами:

Другой хадис Мухаммада, содержащийся в своде «Аль-Кафи», гласит:

В хадисе имама ас-Садика, который приводится в книге «Илал аш-Шараи», разъясняется смысл данного изречения Мухаммада, согласно которому ният верующего лучше его действия:

Важно, что в хадисах ният фигурирует как всеобъемлющий, фундаментальный принцип. Так, в сборнике «Макарим аль-ахлак» приводятся слова Мухаммада, адресованные Абу Зарру аль-Гифари:

В компендиуме шиитских хадисов «Бихар аль-анвар» содержится хадис имама ас-Садика с аналогичным смыслом:

В таких шиитских книгах, как «Гурар аль-хикам», «Аль-Махасин», «Аль-Кафи» и «Бихар аль-анвар», также содержится немало хадисов четырнадцати безгрешных, в которых восхваляется праведный ният и порицается ният нечестивый.

Ният в мусульманском праве (фикхе) 
Ният принимается во внимание и учитывается при вынесении решения о юридической силе тех или иных действий — как в сфере поклонения (ибадат), так и в области социальной кооперации (муамалат).

Ният в намазе 
Ният расценивается в качестве необходимой и неотъемлемой составляющей намаза, без которого сам намаз недействителен. Ният предшествует произнесению формулы «Аллаху Акбар», с которой начинается любой намаз. Исламские учёные (в том числе в пределах одной школы) разнятся во мнениях о том, следует ли при формулировке нията указывать, какую именно молитву читает человек, обязательная ли она или дополнительная, выполнена вовремя или в восполнение намаза, пропущенного ранее (када).

То же самое правило действует и в отношении малого (вуду) и большого (гусль) ритуального омовения: человек должен совершать их с намерением выполнения предписанного шариатом омовения, а не просто из желания принять душ, умыться и т. д. Ханафиты при этом считают, что ният обязателен только для омовения, совершающегося водой, загрязнённой после питья животного или смешанной с пальмовым вином, и принимают намаз человека, совершившего омовение ради охлаждения или чтобы помыться.

Ният в посте 
Как и у молящегося, у постящегося должен присутствовать ният соблюдения поста постольку, поскольку он является предписанием ислама. Некоторые муджтахиды требуют, чтобы во время месяца Рамадан такой ният был осознан до азана утреннего намаза (фаджр), иначе пост не считается действительным. Что касается добровольных постов вне Рамадана, то намерение соблюдать такой пост должно появиться до канонического полудня.

В соответствии с положениями джафаритского и ханбалитского мазхабов, пост человека считается прерванным, если у него появился ният поесть или выпить воды в дневное время месяца Рамадан, даже если он не осуществил своего намерения.

Ният в бракоразводном процессе 
Во всех школах исламского права важным условием действительности никяха является согласие обеих сторон (и жениха, и невесты) на заключение брака. Тем самым, и со стороны мужчины, и со стороны женщины должен присутствовать ният вступить в этот брак.

Что касается развода, то в этом вопросе есть некоторые разночтения. Мухаммад Джавад Магнийя отмечает:

Ният и уголовное право 
Так же, как и в светском законодательстве, в исламской правовой системе проводится дифференциация между умышленным и непредумышленным убийством, то есть при рассмотрении дел об убийстве принимается во внимание ният обвиняемого.

Кроме того, ният также учитывается при рассмотрении дел о прелюбодеянии (зина).

В связи с этим можно привести в качестве примера некоторые судебные решения, вынесенные Али ибн Абу Талибом в соответствии с сунной. В частности, в «Аль-Кафи» (раздел «Навадир», хадис 10) приводится следующий рассказ:

О другом таком решении упоминает шейх Муфид в книге «Китаб аль-иршад»:

Нийат в иудаизме 

В иудаизме принято до молитвы отложить дела и заботы и сделать нийат (кавана). Вероятно, под влиянием ислама, в иудейских богослужебных свитках XI века палестинского нусаха в Египте (см. каирская гениза) перед молитвой указано произнести басмалу «во имя Милостивого» ( бшем рахум) — гебраизированным переводом арабских слов «бисмилЛяхи р-Рахим» ( — «именем Аллаха Милосердного»), после этого произнести «Господи, отвори губы мои и рот мой возвестит хвалу Тебе» (), а потом молиться молитвой амида. Там же обнаружен свиток Корана, записанный по-арабски еврейскими буквами, содержащий суру 1 и 2 и басмалу ( бисмилляхи р-рахмани р-рахим).

Примечания

Литература 
 M. Muhammadi Rayshahri, The Scale of Wisdom, Icas Press, 2009;
 Имам ан-Навави, Сорок хадисов, комментарии и разъяснения доктора Мустафы аль-Буга Мухйи-д-дин Мисту, первое издание, Москва, 2001;
 Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави. Шейх Мухаммад Са’д Кандехлави. Избранные хадисы, Казань, центр инновационных технологий, 2003;
 Мухаммад Таки Тустари. Решения и мудрость Али ибн Аби Талиба. Москва, «Исток», 2010.

Исламские термины
Шариат
Исламская философия